Aspö var två olika landskommuner i Sverige:

Aspö landskommun, Blekinge
Aspö landskommun, Södermanland